Докич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Докич, Елена (род. 1983) — австралийская теннисистка сербского происхождения.
 Докич, Лазар (1845—1893) — сербский врач, педагог и политик; премьер-министр Королевства Сербия.
 Докич, Петар (1917—1942) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.